Jordi est un prénom catalan, équivalent de Georges en français.

Jordi comme prénom 
 Jordi Alba (1989-), footballeur catalan.
 Jordi Bonet (1932-1979), artiste québécois d'origine catalane.
 Jordi Cruijff (1974-), ancien footballeur néerlandais.
 Jordi El Niño Polla (1994-), nom de scène d'un acteur pornographique espagnol.
 Jordi dit Georges Ginesta (1942-), homme politique français.
 Jordi Pujol (1930-), homme politique catalan.
 Jordi Savall (1941-), musicien catalan.

Patronymes 

 Michel Jordi, créateur suisse de montres 
 Francine Jordi, chanteuse suisse

Toponyme 

 Palau Sant Jordi, enceinte sportive à Barcelone

Voir aussi

Articles connexes 
 Sant Jordi, fête d'origine catalane.
 Jordy, enfant chanteur des années 1990.

Prénom masculin
Prénom catalan
Homonymie de prénom